Desna, Desná oder Dešná steht für:

Siedlungen
 Desna (Koselez), eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez
 Desna (Winnyzja), eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja
 Rajon Desna (Kiew), ein Stadtbezirk (Rajon) von Kiew
 Rajon Desna (Tschernihiw), ein Stadtbezirk der Stadt Tschernihiw in der Ukraine
 Desná, eine Stadt in Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Desná u Litomyšle, eine Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Dešná u Dačic, eine Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien 
 Dešná u Zlína, eine Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien, siehe 
 Dešná, ein Ortsteil Gemeinde Brodek u Konice, Okres Prostějov, Tschechien 

Flüsse
 Desna (Dnepr), ein Nebenfluss des Dnepr in Russland und der Ukraine
 Desna (Pachra), ein Nebenfluss der Pachra in Russland 
 Desná (Kamenice), ein Nebenfluss der Kamenice im Isergebirge, Tschechien
 Desná (Loučná), ein Nebenfluss der Loučná, Tschechien
 Desná (March), ein Nebenfluss der March, Tschechien, siehe 
 Desna (Südlicher Bug), ein Nebenfluss des Südlichen Bug